Albero – pianta perenne dotata di fusto
 Albero – simbolo araldico e religioso
 Albero – una struttura dati usata per organizzare un insieme di dati
 Albero – in matematica, un grafo non orientato connesso e aciclico
 Albero – negli apparati meccanici, un organo atto a trasferire un moto
 Albero – componente della distribuzione dei motori a quattro tempi
 Albero – parte di una nave o imbarcazione a vela

Pagine correlate 
 L'albero
 Alberi (disambigua)

Altri progetti